Antillen steht für
 Antillen, karibische Inselgruppe, bestehend aus den 
Großen Antillen und den
Kleinen Antillen
Französische Antillen, historisches Territorium 
Niederländische Antillen, historisches Territorium

Siehe auch:
Antilia, Phantominsel im Atlantischen Ozean
Antille